Pcheng () je čínské příjmení, které nosily následující osobnosti:

 Pcheng Čen (1902–1997) – čínský komunistický politik, předseda stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců a člen politbyra ÚV KS Číny, jeden z tzv. „osmi nesmrtelných“
 Pcheng Čchung (1915–2010) – čínský komunistický politik, člen politbyra ÚV KS Číny
 Pcheng Jing-jü († 1348/1358) – čínský náboženský vůdce sekty Bílého lotosu a povstalec
 Pcheng Po (* 1981) – čínský skokan do vody
 Pcheng Š’ (1416–1475) – politik čínské říše Ming
 Pcheng Šuaj (* 1986) – čínská tenistka
 Pcheng Te-chuaj (1898–1974) – čínský komunistický generál, ministr obrany ČLR 

Čínská příjmení